Мотике могу да буду:

 Мотике (Бања Лука), насеље у саставу града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Мотике (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Мотика